Mentor steht für:

 Im Allgemeinen für einen älteren Berater eines jungen Menschen, siehe Mentor (Mythologie)#Grundlage für einen allgemeinen Begriff
 die ratgebende Person beim Mentoring
 Mentor (Mythologie), Berater von Odysseus’ Sohn Telemachos 
 Mentor – Die Leselernhelfer, deutsche Initiative zur Förderung der Lesekompetenz
 Mentor (Schiff),  preußisches Vollschiff
 Mentor Graphics, US-amerikanischer Software-Hersteller
 Beechcraft T-34 Mentor, US-amerikanisches Trainingsflugzeug
 (3451) Mentor, Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mentor (Ohio), im Lake County
 Mentor (Kentucky), im Campbell County
 Mentor (Minnesota), im Polk County
 Mentor (Wisconsin), Town(ship) im Clark County

Personen:
 Mentor von Rhodos (um 385–340 v. Chr.), griechischer Söldner und Feldherr 
 The Mentor, Pseudonym von Loyd Blankenship (* 1965), US-amerikanischer Hacker und Autor
 José Mentor (1948–2020), brasilianischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Mentors, US-amerikanische Band
 Telementor, astronomisches Schulfernrohr